Chevron puede referirse a:

 La empresa multinacional Chevron;
 El símbolo heráldico también llamado cabrio;
 Chevron, uno de los símbolos que se utilizan para marcar coordenadas estelares en las series de televisión Stargate;
 Chevron Cars, un fabricante de automóviles;
 Château de Chevron;
 Chevron, patrón de diente de sierra.